De mannen speelden op Wimbledon in 2019 het dubbelspel van 3 tot en met 13 juli in de Londense wijk Wimbledon.

Algemeen

Geplaatste teams

Prijzengeld en ATP-punten

Toernooischema

Eindfase

Deel 1

Deel 2

Deel 3

Deel 4

Externe links 
 Toernooischema Wimbledon
 Actueel toernooischema Wimbledon

Wimbledon
ITF-toernooi in 2019